IQ puede referirse a:
 Cociente intelectual, por sus siglas en inglés.
 .iq, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Irak.
 IQ 151, ordenador personal fabricado por la compañía ZPA Nový Bor de Checoslovaquia
 Sybase IQ, motor de bases de datos.
 IQ (banda), banda británica.
 I.Q. (película), película estadounidense.
 IQ Aurigae, estrella variable en la constelación de Auriga.
 IQ Ursae Majoris, estrella variable en la Osa Mayor.
 Chery IQ, modelo de automóvil.
 Toyota iQ, modelo de automóvil.

Siglas